Giovanni Züst – dottore e collezionista d'arte, a cui è intitolata la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
 Markus Züst – politico svizzero
 Roberto Züst – ingegnere meccanico svizzero
 Roberto Züst – ingegnere meccanico svizzero, fondatore della casa automobilistica Züst
 Züst – azienda automobilistica
 Brixia-Züst – azienda automobilistica consociata della Züst